Данишменд Гази (? — 1104) — основатель династии Данишмендидов.
 Данишменд-хаджиб (первая половина XIII века) — мусульманин на службе у монгольских ханов.
 Данишменд-бахадур (? — 1306) — монгольский военачальник.